Caminha steht für:

 Caminha, Kreisgemeinde in Portugal
 Caminha (Freguesia), Ortsgemeinde in Portugal
 Nova Caminha, Name des osttimoresischen Sucos Fatumaquerec (Laclubar) in den 1930er und 1940er Jahren

Caminha ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilio Caminha Freitas (* 1973), osttimoresischer Politiker
 Pedro de Andrade Caminha (1520–1589), portugiesischer Lyriker
 Pero Vaz de Caminha (1445–1500), Schreiber des Seefahrers Pedro Álvares Cabral